Monstrum (latinsky) může býtː

obluda
 Monstrum (mýtus) – mytická nestvůra různých podob, živá či mrtvá, v lidském nebo zvířecím těle 
 Monstrum z Foligna
 Monstrum z Montauku
 Létající špagetové monstrum – ústřední postava parodického náboženství zvaného pastafariánství

 hudba
 Monstrum žije!, koncertní CD a DVD umělce Dymytry
 Monstrum II, turné umělce Dymytry z roku 2018

film
 Le Monstre (film, 1903) – francouzský němý film 
 Monstrum (film)
 Monstrum z galaxie Arkana

anglický termín 
 Monster – rozcestník